L'Aldosa de Canillo, localitat de la parròquia d'Andorra de Canillo.
 L'Aldosa de la Massana, localitat de la parròquia d'Andorra de la Massana.
 Aldosa, tipus de carbohidrat monosacàrid